tükrözés: számos eltérő értelemben használatos gyűjtőnév a geometriában, illetve a matematika egyéb területein.
tükrözés: a fizikában valamely objektum Descartes-féle koordinátáinak ellenkező előjelűre változtatása.
tükrözés: az orvostudományban a test belső üregeinek megtekintése; endoszkópia.
tükrözés: az esztétikában a műalkotás és a valóság viszonyát leíró elméleti kategória; visszatükrözés.
visszatükrözés: a hullámtanban az a jelenség, melynek során a beeső hullám nagy része a beesés szögétől függetlenül a beesés irányával ellentétes irányba verődik vissza.

.